EAPR ist die Abkürzung für 
 European Association for Potato Research
 Euro-Atlantischer Partnerschaftsrat
 European Academy of Parachute Rigging

Abkürzung